Newfane peut désigner :

Toponyme 

 Newfane, une ville située dans le Vermont ;
 Newfane, une ville (town) située dans le comté de Niagara, dans l’État de New York ;
 Newfane, une census-designated place incluse dans la town de Newfane, dans l’État de New York ;
 Newfane, une census-designated place située dans le comté de Niagara (État de New York) ;
 New Fane, une communauté non incorporée du Wisconsin.